Пётр Мо́влик (; 21 апреля 1951, Рыбник, Польская Народная Республика) — польский футболист, вратарь. Выступал за сборную Польши. Серебряный призёр Олимпийских игр 1976 и бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 1964 году в молодёжной команде клуба ЛЗС Ожеповице, в следующем году перешёл в «Рыбник». Во взрослом футболе дебютировал в 1970 году в клубе «» (Рацибуж). В 1971 году перешёл в варшавскую «Легию». В сезоне 1971/1972 состоялся его дебют в чемпионате Польши, после чего в следующем сезоне завоевал место в стартовом составе. За эту команду выступал на протяжении шести сезонов, сыграл в 131 матче. Вместе со столичной командой в 1973 году стал обладателем кубка Польши. В 1977 году стал игроком познанского «Леха». В познанском клубе провёл 7 сезонов и сыграл в 153 матчах в чемпионате Польши. В составе «Леха» выигрывал национальный кубок в 1982 году и чемпионат Польши в 1983 году.

В 1983 году переехал в США, где стал игроком клуба «» Major Indoor Soccer League. В сезоне 1985/1986 годов потерял своё место в основе и отыграл всего 1 матч. 1 марта 1986 года «Спирит» продал Петра в клуб «», а уже через 4 дня Мовлик дебютировал за новую команду. В 1987 году завершил свою карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
Мовлик дебютировал в сборной Польши 31 октября 1974 года в товарищеском матче против сборной Канады (2:1). Последний раз выходил на поле в составе сборной 18 ноября 1981 года в товарищеском матче против сборной Испании (2:3). За национальную сборную Мовлик провёл 21 матч. Попал в расширенный состав сборной на чемпионат мира 1974, а также вошёл в финальную заявку на чемпионат мира 1982 года. На последнем из них поляки заняли третье место, а Пётр был дублёром Юзефа Млынарчика и не выходил на поле. Кроме того, в 1976 году Мовлик помог национальной сборной завоевать серебряные награды Олимпийских игр. На этом турнире он был запасным вратарём и выходил на поле 1 раз, заменив основного вратаря Яна Томашевского на 19 минуте в финале против ГДР.

Карьера тренера 
По завершении карьеры игрока начал тренерскую деятельность. Работал в «Олимпии» (Познань), «» (Быдгощ), «Варте» (Познань), «Лехе» (Костшин) и «Варте» (Срем). В 1997 году был тренером вратарей в сборной Польши, с 2001 по 2003 год самостоятельно возглавлял «Тур» (Турек). С 2005 по 2006 годы был главным тренером «» (Гнезно). С января 2015 по апрель 2016 года — главный тренер команды «Маратончик» (Бжезно). Параллельно с этим работал преподавателем физической культуры.

Личная жизнь 
У Петра большая футбольная семья. Сын  также стал футболистом, вызывался в сборную Польши, на клубном уровне защищал цвета «Медзи». Другой сын, Лукаш, тренировал познанский «Лех». Приходится шурином , бывшему футболисту варшавской «Легии», и дядей футболисту .

9 сентября 2012 Мовлик был задержан Центральным антикоррупционным бюро по подозрению в участии в коррупционном скандале в польском футболе. 3 марта 2020 года был приговорён к шести месяцам лишения свободы условно.

Статистика в сборной 

Итого: 21 матч / 16 пропущенных голов; 11 побед, 4 ничьих, 6 поражений.

Достижения 
Легия
 Кубок Польши: 1972/1973
Лех
 Чемпион Польши: 1982/1983
 Кубок Польши: 1981/1982
Сборная Польши
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 1976
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982

Примечания 

Футболисты Польши
Футбольные тренеры Польши
Игроки ФК «Уния» Рацибуж
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Лех»
Игроки сборной Польши по футболу